Čelan je hrvatsko prezime.

Poznate osobe s prezimenom Čelan:
 Ana Marija Čelan
 Joško Čelan, hrvatski novinar, publicist i filmski kritičar
 Kaća Čelan, kazalište znanstvenik, pisac i redatelj
 Luka Čelan
 Marko Čelan
 Nikola Čelan
 Štefan Čelan
 Stipe Čelan, nogometaš Splita
 Stjepan Čelan

Hrvatska prezimena